Maraton Warszawski – bieg maratoński odbywający się w stolicy Polski, w Warszawie. 

Pierwsza edycja odbyła się 30 września 1979 i była anonsowana pod nazwą „Maraton Pokoju”. Według ówczesnych doniesień na starcie stanęło ok. 2500 uczestników. Wówczas długość trasy wynosiła około 41,6 km. Trasa pierwszego maratonu biegła sprzed Stadionu Dziesięciolecia, przez Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Falenica, po czym z powrotem przez Wał Miedzeszyński do Stadionu Dziesięciolecia. Sygnał do startu dał biegaczom Zdzisław Krzyszkowiak. Inauguracyjny maraton ukończyło 1861 osób (większym maratonem w Europie był w 1979 jedynie maraton paryski, który ukończyło niespełna 100 biegaczy więcej). Zarówno zwycięzca, Kazimierz Pawlik, jak i drugi na mecie, Józef Stefankowski, uzyskali rezultaty lepsze od ówczesnego rekordu Polski. Wielu z biegaczy poprawiło wówczas swoje rekordy życiowe.

Maraton z reguły odbywa się w ostatnią niedzielę września.

W 2000 roku bieg mężczyzn, a w 2012 kobiet miały rangę mistrzostw Polski.

Rezultaty

Zobacz też 
 Półmaraton Warszawski
 Orlen Warsaw Marathon

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Maraton Warszawski 
  

Lekkoatletyka w Warszawie
Warszawa